Harmonic and Individual Lines and Noise (HILN) ist ein parametrischer Audiocodec.
Er zielt auf Bitraten von 6 bis 16 Kilobits pro Sekunde bei 4 bis 8 kHz Abtastrate und einer Framelänge von 32 ms.

Jeder Frame des Bitstroms enthält Parameter für 32 ms und die Frames überlappen bis zur Hälfte der benachbarten Frames.

Siehe auch 
Parametric Audio Coding

Weblinks 
 HILN Parametric Audio coding an der TNT
 Homepage von Heiko Purnhagen, HILN-Forscher an der TNT

Audiokompression